Il singolare  del Baku Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Vera Zvonarëva era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

Bojana Jovanovski ha battuto in finale per 6-3, 6-1 Julia Cohen.

Teste di serie

 Ksenija Pervak (primo turno)
 Aleksandra Panova (semifinale)
 Mandy Minella (quarti di finale)
 Andrea Hlaváčková (primo turno)

  Bojana Jovanovski (campionessa)
  Nina Bratčikova (quarti di finale)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)
  Eva Birnerová (primo turno)

Qualificate 

  Sacha Jones (primo turno)
  Aleksandra Krunić (quarti di finale)

  Valerija Solov'ëva (secondo turno)
  Wang Qiang (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baku Cup 2012
WTA Tour 2012